Anti-Flag — американская панк-рок-группа из Питтсбурга, Пенсильвания. В состав группы входят вокалист и гитарист Джастин Сэйн (Justin Sane), барабанщик Пэт Тетик (Pat Thetic), которые основали группу; а также гитарист Крис Хед (Chris Head) и вокалист/бас-гитарист Крис № 2 (Chris Barker).

Anti-Flag известны своими откровенно левыми политическими взглядами. Лирика во многих песнях группы направлена на антивоенный протест, критику внешней политики Соединённых Штатов, корпоративизма, распределения доходов между бедными и богатыми в США, а также на различные социально-политические настроения. Известно, что Anti-Flag поддерживают прогрессивные политические группы и движения, такие как «Гринпис» и «Международная амнистия». Недавно группа сосредоточилась на критике спасительных мер Соединённых Штатов по выходу из кризиса, которые были направлены на то, чтобы пустить большие денежные потоки непосредственно на спасение национальных банков.

История 
Группа образовалась в 1988 году, в Питтсбурге. Первоначальный состав: Джастин Сэйн (Justin Sane), Пэт Тетик (Pat Thetic), Люси Фестер (Lucy Fester). Группа просуществовала недолго, до 1989 года, с постоянной сменой участников, и успела дать всего один концерт, после чего последовал перерыв.

В 1993 году Джастин Сэйн и Пэт Тэтик собрали очередной состав группы. В 1996 вышел дебютный альбом Die for the Government. Летом того же года из-за творческих разногласий группу покинул басист Энди Райт (Andy Wright). После нескольких перестановок в составе, в 1999 году Anti-Flag приобрёл свой классический вид: Джастин, Пэт и два Криса — Баркер (Chris Barker) и Хед (Chris Head).

В 1999 году вышел второй альбом — A New Kind of Army. В текстах затрагивались проблемы расизма, коррупции, полицейского произвола и прочие остросоциальные темы. Молодую группу заметили Rage Against The Machine, и предложили отыграть вместе несколько концертов.

В 2000 году группу приглашают принять участие в Vans Warped Tour. Во время тура парни сводят знакомство с Майком (Fat Mike) из группы NOFX, который к тому же являлся владельцем рекорд-лейбла Fat Wreck Chords, и несколько следующих альбомов выходят на нём. Кроме того, Anti-Flag создаёт свой собственный рекорд-лейбл A-F Records, где в разное время записывались такие панк-коллективы, как The Code, Much the Same, The Vacancy, The Unseen, Modey Lemon и другие.

В 2001 году Anti-Flag выпускает альбом Underground Network. Продюсер альбома — известный человек в мире панк-рока Масс Джиорджини (Mass Giorgini). Помимо уже привычных «наездов» на нео-нацистов, в альбоме присутствует критика внешней политики Соединённых Штатов.

В 2002 году на собственном лейбле группы A-F Records выходит альбом Mobilize, содержащий студийные и концертные записи. Годом позже группа выпускает очередной альбом — The Terror State. Основное содержание текстов — жёсткая критика политики администрации Джорджа Буша. Тогда же ряд музыкальных сетей отказывается распространять альбомы группы, обвиняя её в антиамериканизме и непатриотичности.

Все участники группы являются либо веганами, либо вегетарианцами. А также являются противниками курения, алкоголя и наркотиков, но при этом выступают за легализацию марихуаны.

8 октября 2004 года, член Палаты Представителей Джим Макдермотт (Jim McDermott) в своей речи похвалил Anti-Flag за их призывы к молодым людям принимать участие в политических выборах.

В марте 2008 года группа выступила с концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

В конце 2008-го года агентство Spika объявляет о том, что группа вновь приедет в Россию в марте 2009-го, но из-за травмы вокалиста, полученной во время одного из выступлений в рамках европейского тура группы, шоу было отложено, и лишь в конце мая группа выступила с концертами в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге.

В октябре 2010-го года Крис #2 и Крис Хэд организовали группу White Wives.

29 июля 2011 года группа выступила на фестивале Kubana-2011 в посёлке Веселовка на черноморском побережье.

20 марта 2012 года на лейбле SideOneDummy вышел восьмой студийный альбом "The General Strike". Тур в поддержку альбома пройдет на северо-востоке США.

В июне 2014 года было объявлено, что Anti-Flag выпустят новый альбом под названием A Document Of Dissent: 1993-2013. Сборник песен с 1993 по 2013 год будет выпущен на Fat Wreck Chords - первый релиз группы под лейблом с 2003 года. Релиз альбома состоялся 21 июля 2014 года.

27 июня 2014 года группа снова приехала в Россию и выступила на фестивале Доброфест в Ярославской области.

16 января 2015 года, группа объявила о выходе своего девятого студийного альбома под названием American Spring. Альбом был выпущен 26 мая 2015 года.

7 августа 2017 года был анонсирован новый альбом под названием American Fall. Альбом вышел 3 ноября 2017 года. 

В январе 2020 Anti-Flag выпустили свой двенадцатый студийный альбом "20/20 Vision". Релиз отметился в немецком и швейцарском чарте альбомов.

Участники 
 Джастин Сэйн (Justin Sane) — вокал, гитара
 Крис Баркер (Chris Barker) — бас-гитара, вокал
 Крис Хед (Chris Head) — ритм-гитара, бэк-вокал
 Пэт Тетик (Pat Thetic) — ударные

Бывшие участники 
 Люси Фестер (Lucy Fester) — бас-гитара (1988—1989)
 Энди  «Флаг» Райт (Andy «Flag», Andy Wright) — бас-гитара, вокал,бэк-вокал (1993—1996)
 Джимми «Коук» Таунс  (Jamie « Cock »Towns) — бас-гитара (1997—1999)

Дискография

Студийные альбомы 
 1996 — Die for the Government
 1999 — A New Kind of Army
 2001 — Underground Network
 2003 — The Terror State
 2006 — For Blood and Empire
 2008 — The Bright Lights of America
 2009 — The People or the Gun
 2012 — The General Strike
 2015 — American Spring
 2017 — American Fall
 2018 — American Reckoning
2020 — 20/20 Vision

2023 -LIES THEY TELL OUR CHILDREN

Мини-альбомы 
 1995 — Kill Kill Kill (Ripe Records)
 2003 — Live at Fireside Bowl (Liberation Records)
 2007 — A Benefit for Victims of Violent Crime (RCA Records)

Компиляции 
 1992 — 17 Song Demo
1998 — Their System Doesn’t Work for You
 2002 — Mobilize
 2011 — Complete Control Session
2018 — Their System Doesn’t Work for You (Remastered)

DVD 
 2004 — Death of a Nation (A-F Records)

Видеоклипы 
 2003 — «Turncoat» (The Terror State)
 2004 — «Death of a Nation» (The Terror State)
 2004 — «Post-War Breakout» (The Terror State)
 2004 — «Protest Song»
 2006 — «The Press Corpse» (For Blood and Empire)
 2006 — «1 Trillion Dollar$» (For Blood and Empire)
 2006 — «This Is the End (for You My Friend)» (For Blood and Empire)
 2006 — «War Sucks, Let’s Party» (For Blood and Empire)
 2007 — «911 for Peace (live)» (A Benefit for Victims of Violent Crime)
 2008 — «The Bright Lights Of America» (The Bright Lights Of America)
 2009 — «When all the lights go out» (The People Or The Gun)
 2010 — «The Economy Is Suffering… Let It Die» (The People Or The Gun)
 2012 — «This is the new sound» (The General Strike)
 2013 — «Broken Bones» (The General Strike)
2015 — «Brandenburg Gate» feat. Tim Armstrong (American Spring)
 2017 — «American Attraction» (American Fall)
2019 — «Hate Conquers All» (20/20 Vision)
2020 — «20/20 Vision» (20/20 Vision)
2020 — «The Disease» (20/20 Vision)

Интересные факты 
 Участники группы не оглашают свой возраст публично, в особенности Chris #2. На официальном форуме в его профиле постоянно значится, что ему 19 лет. Это давняя шутка группы.
 Участники группы шуточно называют Криса Хэда — «Gimmie».
 Дефис между словами «Anti» и «Flag», по признанию Джастина, был поставлен из-за неграмотности в вопросе использования дефиса.
 Крис Хэд изначально играл на бас-гитаре.
 В 2012 году Anti-Flag записали кавер на "панк-молебен", проведенный группой Pussy Riot в Храме Христа Спасителя. Композиция называется "Virgin Mary, redeem us of Putin"
 В июне 2011 года вышел "Russian tribute to Anti-flag". В записи приняли участие: Чокнутый Пропеллер (Петрозаводск), Antreib (Москва), Болт69 (Тверь), Diagens (Москва) и другие. Тираж 500 экземпляров.
Chris #2 принимал участие в записи бэк-вокала в песне группы Тараканы! "Бог и полиция" из альбома MaximumHappy 1.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Лейбл A-F Records
 Тексты песен
 Русский фан-сайт
 Anti-Flag на allmusic.com

Панк-рок-группы США
Музыкальные коллективы из Питтсбурга
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Анархо-панк-группы
Anti-Flag
Исполнители RCA Records
Анархисты США
Зелёные анархисты
Активисты вегетарианского движения
Антивоенные активисты США
Power trio